Lišany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lišany, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Lišany, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem